Аиульф:

 Аиульф I — герцог Беневенто (641—646), сын Арехиса I
 Аиульф II — князь Беневенто (884—891), сын Адельхиза и Адельтруды